БК «Бро́цены» () — латвийский мужской баскетбольный клуб, лучшая баскетбольная команда страны в 1990-е годы.

С момента основания в 1992 году до 1999 года БК «Броцены» являлся бессменным чемпионом Латвии (восемь раз подряд), затем дважды финишировал вторым.

Лучшим достижением клуба в еврокубках стал выход из группы в розыгрыше Кубка Сапорты в 1999 году.

В стартовом турнире Североевропейской баскетбольной лиги (Промокубок 1999 г.) БК «Броцены» дошёл до финала, где уступил каунасскому «Жальгирису».

Название клуба неоднократно изменялось (Броцены/Парэйр, Броцены, СВХ/Броцены, АСК Броцены, Броцены/ЛМТ, АСК Броцены/ЛМТ), по названию фирмы — единственного в Латвии производителя цемента. Исключением стало последнее имя — ЛМТ, по названию крупнейшего в Латвии мобильного оператора.

В 2001 клуб прекратил своё существование, а большинство игроков оказалось в рижском «Сконто», который заменил БК «Броцены» в чемпионате Латвии и Североевропейской баскетбольной лиге.

В БК «Броцены» начал свою европейскую карьеру бывший игрок сборной России Джон Роберт Холден.

Результаты выступлений в чемпионате Латвии

Примечания 

Баскетбольные клубы Латвии
Спортивные клубы Риги
Исчезнувшие баскетбольные клубы
Баскетбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 2001 году